Puchar Europy w skeletonie 2015/2016 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w Altenbergu 4 grudnia 2015 roku, a zakończył się 28 stycznia 2016 roku w Sankt Moritz.

W tym sezonie najlepszą wśród kobiet okazała się juniorka Niemka Janine Becker, natomiast u mężczyzn pierwszy był junior z Niemiec Fabian Küchler.

Kalendarz Pucharu Europy

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 
 

2015 w skeletonie
2016 w skeletonie
Puchar Europy w skeletonie
2015 w Europie
2016 w Europie